Pahaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Halvvägsklobben, ö, Egentliga Finland, 
 Pahaluoto (klippa), Egentliga Finland, 
 Pahaluoto (klippor), Kymmenedalen,

Sverige 

 Pahaluoto, Haparanda, ö, Norrbottens län, 

Robotskapade Finlandförgreningar